Samora (Espanha) — cidade espanhola
 Samora (província) — província espanhola
 Zamora (Aragua) — município da Venezuela
 Zamora (Miranda) — município da Venezuela
 Zamora de Hidalgo — município do México
 Zamora Fútbol Club — time de futebol da Venezuela
 Ricardo Zamora — goleiro e técnico de futebol espanhol que atuou na Copa do Mundo de 1934

Ver também 
Tratado de Zamora

Desambiguação
Desambiguações de topônimos